Kamara kan avse:

Personer 
 Abdelaziz Kamara 
 Alhaji Kamara (född 1994), sierraleonsk fotbollsspelare (forward)
 Alhassan Kamara (född 1993), sierraleonsk fotbollsspelare
 Alusine Kamara (född 1989), sierraleonsk fotbollsspelare
 Boubacar Kamara (född 1999), fransk fotbollsspelare
 Chris Kamara (född 1957) 
 Diomansy Kamara (född 1980), fransk-senegalesisk fotbollsspelare
 Foday Ishmail Kamara, Ishmail Kamara 
 Glen Kamara (född 1995), finländsk fotbollsspelare
 Kei Kamara (född 1984) 
 Mariatu Kamara 
 Mohamed Kamara 
 Ola Kamara (född 1989) 
 Teeboy Kamara (född 1996)

Geografi

Estland 

 Kamara (ort), Viljandi län, Abja vald,

Grekland 

 Kamára Vathéos, ort, Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 
 Kamára (ort), Joniska öarna, Nomós Kerkýras,

Se även 
 Camara, efternamn
 Enchelycore kamara, fiskart

efternamn
Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar